Чащино — название населённых пунктов в России:

 Чащино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Чащино — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Чащино — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Чащино — деревня в Черепановском районе Новосибирской области.
 Чащино — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Чащино — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Чащино — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Чащино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Чащино — посёлок в городском округе «город Нижний Тагил» Свердловской области.
 Чащино — село в Мучкапском районе Тамбовской области.